Das Auckland Darts Masters 2015 war ein Dartturnier, das im August veranstaltet wurde. Es gehörte zu den World Series of Darts Events der PDC. Veranstaltungsort war das Trusts Stadium in Auckland.

Im Finale setzte sich Adrian Lewis mit 11:10 gegen Raymond van Barneveld durch. Damit gewann zum ersten Mal nicht Michael van Gerwen oder Phil Taylor ein World Series of Darts Event, seit der Wiedereinfuhr des Turniers im Jahr 2013.

Qualifikation 
Das Teilnehmerfeld bestand aus 16 Spielern. Acht davon waren gesetzt und die anderen acht ungesetzt. Gesetzt waren die Top 8 des World Series of Darts Rankings. Zudem hatten acht Spieler aus Ozeanien die Möglichkeit sich zu qualifizieren und waren ungesetzt.

Teilnehmerfeld 

Top 8 des World Series of Darts Rankings:
1.  Phil Taylor
2.  Michael van Gerwen
3.  Peter Wright
4.  Gary Anderson
5.  Adrian Lewis
6.  James Wade
7.  Raymond van Barneveld
8.  Stephen Bunting

Ozeanien-Qualifikanten:

  Simon Whitlock
  Paul Nicholson
  Rob Szabo
  David Platt
  Laurence Ryder
  Mark Cleaver
  Rob Modra
  Craig Caldwell

Setzliste

Turnierplan

Weblinks 
 Ergebnisse auf Darts1

Auckland Darts Masters
World Series of Darts 2015